Metod kan syfta på:

 Vetenskaplig metod – metoder för systematisering, kartläggning och inhämtande av kunskap inom vetenskapen 
 Metod (programmering) – en funktion som definieras inuti en klass inom objektorienterad programmering
 Metod (tidskrift) – en tidskrift som sedan 2011 utges av Fritidsforum

Se även
Metodik
Metodologi